Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1949.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ der deutschen Tennisverbände, III. Jahrgang, Heft 9 und 10 (August (1) 1949, August (2) 1949)

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1949